NGC 4095 (другие обозначения — MCG 4-29-22, ZWG 128.25, PGC 38324) — эллиптическая галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4095 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4095 в группу также входят NGC 4066, NGC 4070, NGC 4098, NGC 4056, NGC 4086, NGC 4089, NGC 4090 и NGC 4093.

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4095
Волосы Вероники (созвездие)